Kunimitsu es un personaje japonés ficticio de la serie de videojuegos de lucha Tekken. Hizo su primera aparición como un personaje masculino en Tekken más tarde esto cambiaría presentando a un Ninja Femenino en Tekken 2. Kunimitsu hasta que en el año 2020 se hizo oficial el regreso de este personaje en la Temporada 4 de Tekken 7.

Historia

Tekken 
Kunimitsu es conocida como “el gato diabólico”. Ella era antes un miembro de alta posición entre los bandidos ninja liderados por Yoshimitsu. Cuando se unió al grupo, perdió su identidad japonesa para mantener su anonimato. Ya al unirse, le enseñaron las habilidades de cuchillo oculto en las escuelas ninja Manji de “jujutau”. Permaneció con el grupo por algunos meses, hasta que una serie de hurtos pequeños de los fondos de las arcas Manji la condujeron a su despido. 

Entró al primer King Of Iron Fist Tournament con el propósito de robar un nativo tesoro americano de una valiente joven (Michelle Chang). Kunimitsu, temiendo la cólera vengadora de Michelle, se fue a ocultar.

Tekken 2 
Sintiéndose humillada, Kunimitsu buscó consuelo con su abuelo. Él era un herrero de espadas con una gran reputación; le informó a Kunimitsu que la espada usada por Yoshimitsu es una reliquia de valor inimaginable. Ella comprendió que pasó por la banda Manji y tenía el poder de separar a un enemigo espiritual y mentalmente. La espada se intercambia de manos cuando un nuevo líder es elegido. El viejo líder es ritualmente sacrificado y el poder de la espada se transfiere a su nuevo dueño. El abuelo de Kunimitsu había pasado su existencia entera intentando forjar una copia de la espada. Kunimitsu entró al segundo torneo para enfrentar y derrotar a Yoshimitsu a fin de tomar la espada de modo que su abuelo pueda hacer una copia antes de su muerte. También se dice que dicha espada era de Kunimitsu, y que posteriormente fue robada por Yoshimitsu...

No se sabe qué ocurrió con Kunimitsu tras Tekken 2 pero algunos especulan con que pudo haber sido asesinada por Yoshimitsu hacia el final del segundo torneo. Ogre / True Ogre tiene algunos de sus movimientos en Tekken 3 y Tekken Tag Tournament, como cuando hace un movimiento con su puño igual al que hace Kunimitsu cuando clava su puñal. Esto implica que ella fue atacada por Ogre.

Tekken Tag Tournament 
Kunimitsu se bate en un duelo a muerte con Yoshimitsu, ambos corren cuando el puñal de Kunimitsu se choca con la espada de Yoshimitsu, es aquí cuando los dos aparecen y dentro de un momento Yoshimitsu se desploma muerto y Kunimitsu con su puñal desaparece. Tekken Tag Tournament no pertenece al canon oficial de la serie Tekken por tanto sus secuencias finales carecen de validez de cara a la historia oficial de la saga.

Tekken Tag Tournament 2 
Kunimitsu regresa una vez más y vuelve para robar la espada de Yoshimitsu, en la que en un ataque que hace Kunimitsu a Yoshimitsu en medio de un bosque, sale ganadora y consigue robar su espada.

Tekken 7 
El 28 de septiembre de 2020 se anunció de manera oficial que Kunimitsu volvería a esta entrega pero no se trata de la original si no de su Hija que eventualmente heredaría el manto de Kunimitsu.

Curiosidades 
 Kunimitsu cambió mucho desde Tekken 2 a Tekken Tag Tournament. se le agregaron dos nuevos "unblockables" y ocho nuevos ataques, entre golpes y patadas, en los que incluye uno "uppercuts" y un ataque especial llamado Dust Ton en el que desaparece momentáneamente mientras se agacha.

 Kunimitsu es la única mujer en el juego que tapa su cara.

 Este personaje aparece en Tekken 1 como un chico y en Tekken 2 como una chica.

Referencias 
 
 

Personajes de Tekken
Ladrones ficticios
Espadachines ficticios
Personajes femeninos en videojuegos

en:List of Tekken characters#Kunimitsu
fr:Liste des personnages de Tekken#Kunimitsu
it:Kunimitsu